Аба́нт, Аба́с () — в древнегреческой мифологии:
 Абант (сын Келея)
 Абант (сын Линкея) — сын Линкея и Гипермнестры, внук Даная, двенадцатый царь Аргоса.
 Абант (сын Посейдона)
 Абант — сын Мелампода, отец Керана, дед Полиида. См. Мифы Арголиды.
 Абант (сын Евридама) — троянец, см. Троада в древнегреческой мифологии.
 Абант — защитник Трои, см. Троада в древнегреческой мифологии.
 Абант — защитник Фив, см. Мифы Беотии.
 Абант — участник похода против Фив, см. Список персонажей древнегреческой мифологии, чья родина неизвестна.
 Абант — спутник Энея, см. Мифы Италии.
 Абант — ахейский воин, побеждённый Энеем, см. Список персонажей древнегреческой мифологии, чья родина неизвестна.
 Абант — этрусский воин, см. Мифы Италии.
 Абант — эфиопский воин, см. Африка в древнегреческой мифологии.
 Абант — кентавр, см. Мифы Фессалии.
 Абант — спутник Диомеда, см. Мифы Италии.
 Абант — страж башни на Скиросе, см. Мифы островов Эгейского моря.

Топоним:
 Абант (озеро) — озеро в Турции.
 Абант (река) — река в Турции.

См. также 
 Абанты
 Абас
 Авас